Meda ima više značenja:
 Meda (Monca i Brijanca)
 Meda (Parma)
 Meda (Vičenca)
 Meda (film)
 Meda (mitologija)
 3-Metoksi-4,5-etilendioksiamfetamin, psihodelik
 Meda AB, preduzeće